Андре́ Моруа́ (, справжнє ім'я Еміль Ерзог (); 26 липня 1885 — 9 жовтня 1967) — французький письменник.

Найвідомішими творами є психологічні романи «Мінливості любові» (1928), «Сімейне коло» (1932). Автор жанру романізованих біографій (книжки про Персі Біші Шеллі, Байрона, Бальзака, Тургенєва, Жорж Санд, Дюма-батька). Написав книгу «Мемуари» (опубліковано посмертно, 1970). Член Французької академії з 23 червня 1938 року.

Учасник руху Опору у Франції.

Вибрані твори 
 1918 —  Les Silences du colonel Bramble. Contient la traduction par André Maurois du célèbre poème de Rudyard Kipling If— (traduction parfois attribuée à tort à Paul Éluard)
 1919 —  Ni ange ni bête fiction historique
 1922 —  Bernard Quesnay , qui reparaît en 1926 dans une version révisée, sous le titre de: La hausse et la baisse.
 1922 —  Les Discours du docteur O'Grady. Reprend les personnages de Bramble.
 1923 —  Ariel ou la Vie de Shelley biographie.frontispice de Maxime Dethomas, aux Edt Grasset. (1ere édition illustrée en couleurs en 1924, vignettes de Hermine David, aux Editions Grasset. Un exemplaire de la 81e édition de 1923 porte un envoi à Simone de Caillavet: A Mme Simone de Caillavet qui aime les oètes et mérite de les aimer.
 1924 —  Dialogue sur le commandement, essai.
 1926 —  La hausse et la baisse , roman
 1926 —  Meïpe ou la Délivrance , comte et nouvelle
 1927 —  la Vie de Disraeli , étude historique.
 1927 —  Études anglaises , essai.
 1927 —  Le Chapitre suivant , 1ere version
 1928 —  Climats , considéré comme étant son chef-d'oeuvre.
 1928 —  Voyage au pays des Articoles, conte et nouvelle
 1928 —  Le pays des trente-six mille volontés , conte et nouvelle
 1930 —  Don Juan ou la vie de Byron , biographie.
 1930 —  Relativisme , essai.
 1931 —  Lyautey, biographie
 1931 —  Tourgueniev , biographie.
 1931 —  Le Peseur d'âmes évoque la théorie du poids de l'âme
 1932 —  Le cercle de famille , roman
 1933 — Chantiers américains
 1933 —  Édouard VII et son temps, biographie.
 1934 —  L'instinct du bonheur, roman
 1934 —  Sentiments et coutumes , essai
 1935 —  Voltaire, biographie.
 1935 —  Premiers contes,contes, Rouen, H. Defontaine
 1937 —  Histoire de l'Angleterre, Histoire.
 1937 —  La machine à lire les pensées , conte et nouvelle.
 1938 —  René ou la Vie de Châteaubriand  biographie et étude littéraire
 1939 —  Un art de vivre , essai
 1939 — L'Empire français — librairie Hachette, illustrations par Auguste Leroux. Album pour enfants présentant l'Empire Colonial Français.
 1939 —  États-Unis 1939, Paris 1939.
 1939 —  Discours prononcé dans la séance publique de sa réception à l'Académie Française le Jeudi 22 juin 1939. Edt Firmin Didot et Cie.
 1943 —  Toujours l'inattendu arrive 1943 —  Histoire des États-Unis, Histoire.
 1946 —  Journal des États-Unis 1946, Paris 1946.
 1946 —  Terre promise , roman.
 1946 —  Sept visages de l'amour , essai.
 1947 —  Nouveaux discours du Docteur O'Grady. Cet ouvrage évoque, entre autres sujets, la guerre mondiale que se livrent entre elles deux espèces de fourmis, les Pheidoles et les  Iridomyrmex. Ce livre, qui fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, marque quel chemin intellectuel a été parcouru depuis la première. Les idées de Jean-Paul Sartre comme la nouvelle donne apportée par la bombe atomique y sont évoquées.
 1947 —  Histoire de France  (éditions Dominique Wapler, 1947)Histoire.
 1947 —  Des mondes impossibles, conte et nouvelle
 1949 —  A la recherche de Marcel Proust, étude et biographie littéraire. Editions Hachette
 1950 — Alain, étude et biographie littéraire
 1951 —  Ce que je crois , essai. Edt Grasset 1951.
 1952 —  Lélia ou la Vie de George Sand, étude et biographie littéraire
 1952 —  Destins exemplaires , essai.
 1954 —  Olympio ou la Vie de Victor Hugo  étude historique et biographie
 1954 —  Femmes de Paris , Plon éditeur.
 1956 —  Lettres à l'inconnue
 1957 —  Lecture, mon doux plaisir, essai.
 1957 —  Les Trois Dumas, biographie
 1957 —  Robert et Elizabeth Browning, biographie
 1959 —  Portrait d'un ami qui s'appelait moi
 1960 _  Le Monde de Marcel Proust Editions Hachette, étude historique et littéraire
 1965 —  Prométhée ou la Vie de Balzac, étude historique et biographique
 1956 —  Les roses de septembre, roman
 1959 —  La Vie de sir Alexander Fleming, biographie.
 1960 —  Pour piano seul , conte et nouvelle.
 1961 —  Adrienne ou la Vie de Mme de La Fayette , biographie.
 1964 —  La conversation , essai
 1966 —  Au commencement était l'action , essai.
 1967 —  Le Chapitre suivant 2e version
  —  Un art de vivre'
  —  Magiciens et logiciens  —  Lettre ouverte à un jeune homme sur la conduite de la vie  —  La maison   —  Snobisme dans l'art '
  —  Rouen dévasté, essai
  —  Aspect de la biographie

Примітки

Переклади українською 
 Андре Моруа. Андре Жід
 Андре Моруа. Байрон. — К. : Радянський письменник, 1981.
 Андре Моруа. Мистецтво жити / Переклад Якубяка М. - Л.: Апріорі, 2017. ISBN 978-617-629-421-4
 Андре Моруа. Мистецтво і життя : збірник. — К. : Мистецтво, 1990. 
 Андре Моруа. Наполеон. Життєпис полководця та імператора. Переклав і приміткував Василь Білоцерківський 
 Андре Моруа. Олімпіо, або Життя Віктора Гюґо. — К. : Радянський письменник, 1974.
 Андре Моруа. Прометей, або Життя Бальзака. — К. : Дніпро, 1977.
 Андре Моруа. Тургенєв / Всесвіт. — №9. — 1977.

Посилання 
 
 

Французькі мемуаристи
Французькі письменники
Французькі есеїсти
Члени Французької академії
Учасники Другої світової війни
Учасники французького руху Опору